Александър Димитров е български футболист, полузащитник, треньор на България до 21

Източници 

Български футболисти
Български треньори по футбол